SAM:

 Security Account Manager — RPC-сервер Windows, оперирующий базой данных учётных записей.
 Software Asset Management — методология, направленная на оптимизацию процессов управления активами программного обеспечения в организации.
 S-Аденозилметионин — кофермент, переносящий метильные группы.
 Surface-to-Air Missile  — зенитная управляемая ракета класса «земля-воздух».
 SaM146 — турбовентиляторный авиационный двигатель со смешением потоков.
 SAM Broadcaster — профессиональный инструмент для вещания интернет-радио.
 SAM Coupé — 8-разрядный домашний компьютер, выпущенный в Великобритании компанией Miles Gordon Technology.
 SAM-A-1 GAPA — первая программа разработки зенитных ракет ВВС США.

См. также 
 Сэм